San Pablo ist der Name folgender geographischer Objekte:

 in Argentinien:
 San Pablo (San Luis), Gemeinde in der Provinz San Luis
 San Pablo (Catamarca), Gemeinde in der Provinz Catamarca
 San Pablo (Tucumán), Gemeinde in der Provinz Tucumán

 in Belize:
 San Pablo (Belize), Ortschaft im Orange Walk District

 in Bolivien:
 San Pablo de Guarayos, Ortschaft in der Provinz Guarayos
 San Pablo de Huacareta, Ortschaft im Landkreis Huacareta
 San Pablo de Lípez, Ortschaft in der Provinz Sur Lípez
 Puente San Pablo, Ortschaft in der Provinz Marbán
 Río San Pablo (Sur Lípez), Ortschaft im Departamento Potosí
 Río San Pablo de Lípez, Fluss im Departamento Potosí
 Río San Pablo (Itonomas), Teilabschnitt des Río Itonomas

 in Chile:
 San Pablo (Chile), Ortschaft in Chile

 in Costa Rica:
 San Pablo de Heredia, Ortschaft in der Provinz Heredia
 San Pablo de Turrubares, Ortschaft in der San José Provinz
 San Pablo de Leon Cortés, Ortschaft in der San José Provinz

 in Ecuador:
 San Pablo del Lago, Ortschaft in der Imbabura Provinz

 in Guatemala:
 San Pablo (San Marcos), Ortschaft in der Provinz San Marcos

 in Kolumbien:
 San Pablo (Nariño), Gemeinde im Departamento Nariño
 San Pablo (Bolívar), Gemeinde im Departamento Bolívar

 in Mexiko:
 San Pablo (Baja California Sur)
 San Pablo (Coahuila)
 San Pablo (Chihuahua)
 San Pablo (Guanajuato)
 San Pablo (Nuevo León)
 San Pablo (Puebla)
 San Pablo (Querétaro)
 San Pablo (Sinaloa)
 San Pablo (Sonora)
 San Pablo (Zacatecas)

 in Paraguay:
 San Pablo (San Pedro), Distrikt in der Provinz San Pedro

 in Peru:
 San Pablo (San Pablo), Hauptstadt der Provinz San Pablo in Peru
 Provinz San Pablo, Provinz in der Region Cajamarca

 auf den Philippinen:
 San Pablo (Isabela), Stadtgemeinde in der Provinz Isabela
 San Pablo (Zamboanga del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur
 San Pablo City, Stadt in der Provinz Laguna

 in Spanien:
Aeropuerto de Sevilla-San Pablo 

 in den USA:
 San Pablo (Kalifornien), Stadt im Bundesstaat Kalifornien
 San Pablo (Colorado), Stadt im Bundesstaat Colorado

Siehe auch:
 Río San Pablo
 Sankt Paul
 Saint Paul
 Paulus von Tarsus
 São Paulo (Begriffsklärung)